Kukačka může být:

 Pták z řádu kukaček, v České republice pouze kukačka obecná z čeledi kukačkovitých, dále:
kukačka černobílá
kukačka guira
kukačka Horsfieldova
kukačka chocholatá
kukačka koel
kukačka kohoutí
kukačka obrovská
kukačka rýhozobá
kukačka vraní
kukačka východoaustralská

příjmení osob
Tomáš Kukačka – český basketbalista

místní a pomístní jména
Kukačka (Frýdlantská pahorkatina) – vrch (471 m n. m.) ve Frýdlantské pahorkatině severně od Jindřichovic pod Smrkem v okrese Liberec
Kukačka (Deštné) – samota v katastrálním území Deštné, součást obce Jakartovice

jiné významy
Kukačka (dokument) – dokumentární film televize BBC
Kukačka (film) – studentský film Ruye Okamury
součást kukačkových hodin (hodiny s kukačkou) vydávající časový signál napodobující kukaččí kukání
přeneseně pak i jiné časové znamení, které zvukově napodobuje kukaččí hlas – kukání

Související články 
 Kukučka

Externí odkazy